Der namibische Premierminister () ist gemäß der namibischen Verfassung vom 21. März 1990 der Regierungschef von Namibia. Der Premierminister wird von der stärksten Fraktion in der Nationalversammlung gestellt und durch den Präsidenten ernannt. Er wird vom Vizepremierminister () vertreten.

Der Premierminister hat seinen Sitz neben dem Tintenpalast, der Nationalversammlung im Büro des Premierministers () in Windhoek-Central.

Premierminister

Stellvertretende Premierminister

Siehe auch 
 Namibische Regierung

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Office of the Prime Minister (englisch)
 Ehemalige Premierminister (englisch)

Politik (Namibia)
 
Namibia
Namibia